Santo Inácio pode ser:
Antropônimos
 Santo Inácio de Antioquia (†110) - bispo de Antioquia da Síria e discípulo do apóstolo João
 Santo Inácio de Constantinopla (†877) - patriarca de Constantinopla
 Santo Inácio de Loyola (†1556) - fundador da Companhia de Jesus (os jesuítas).

Topônimos
 Santo Inácio, município brasileiro do estado do Paraná.
 Santo Inácio (distrito), no Peru
 Santo Inácio do Piauí

Ver também
 San Ignacio

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos